Klangwelle steht für:

 Klangwelle Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine Wasserorgelveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler
 Klangwelle Bonn, eine Wasserorgelveranstaltung in Bonn
 Klangwelle Wörthersee, eine Wasserorgelveranstaltung in Velden